Лерер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Лерер, Александр Михайлович (род. 1946) — российский радиофизик, доктор физико-математических наук, профессор Ростовского государственного университета.
 Лерер, Джим (1934—2020) — американский журналист и комментатор.
  (род. 1981) — американский писатель, журналист и блогер.
 Лерер, Иосиф Гдальевич (1880—1941) — украинский и польский дирижёр и композитор.
  (род. 1939) — американская писательница, жена Джима Лерера.
 Лерер, Леонид Ефимович (1943—2014) — молдавский и израильский математик.
 Лерер, Том (род. 1928) — американский композитор и певец, сатирик и математик.